McTell ist der Familienname folgender Personen:

 Blind Willie McTell (1901–1959), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Ralph McTell (* 1944), englischer Folk-Musiker